Maurice Thiriet ist der Name folgender Personen:

* Maurice Thiriet (Komponist) (1906–1972), französischer Komponist
 Maurice Thiriet (Journalist) (* 1980), Schweizer Journalist